

Codici 
 LON – codice aeroportuale IATA generico per qualsiasi aeroporto di Londra (Regno Unito)
 lon – codice ISO 639-3 della lingua malawi lomwe

Geografia 
 Benin
 Lon-Agonmey – arrondissement della città di Allada (Atlantico)
 Italia
 Lon – frazione del comune di Vallelaghi in provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Spagna
 Lon – frazione del comune di Camaleño in Cantabria (Spagna)
 Svizzera
 Lon – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Letteratura 
 Lon Cohen – personaggio della serie di Nero Wolfe di Rex Stout
 Lon Sellitto – personaggio della serie di Lincoln Rhyme di Jeffery Deaver

Altro 
 Lon – nome proprio di persona inglese maschile
 Lon Nol (1913-1985) – militare e politico cambogiano